Avant le déluge peut désigner :
 Avant le déluge, un film d’André Cayatte sorti en 1954.
 Avant le déluge, un documentaire de Fisher Stevens sorti en 2016.